Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 423 dans le monde.

 Route fédérale 423 en Allemagne
 RS-423 au Brésil
 Route régionale 423 en Finlande
 Route nationale 423 en France
 Route régionale 423 en Slovénie